«C'est la vie» puede referirse a:

Significado 
 "C'est la vie", frase de origen francés que significa "Así es la vida".

Música

Álbumes 
 C'est la vie (1977), álbum de Johnny Hallyday.
 C'est la vie (2003), álbum de Celtas Cortos.
 C'est la vie (2003), álbum de Rouge.
 C'est la vie (2008), álbum de Martin Solveig.
 C'est la vie (2012), álbum de Khaled.

Canciones 
 C'est la vie (Paryż z pocztówki) (1987), canción de Andrzej Zaucha. 
 C'est la vie (1956), canción de The Wrens.
 C'est la vie (1977), canción de Emerson, Lake & Palmer.
 C'est la vie (1993), canción de UB40.
 C'est la vie (1987), canción de Robbie Nevil.
 C'est la vie (1995), canción de L'arc~en~Ciel.
 C'est la vie (2011), canción de Protest The Hero.
 C'est la vie (2012), canción de Khaled.b
 C'est la vie (2015), canción de Sex Whales & Eill 
 C'est la vie , canción de Stereophonics

Cine 
 C'est la vie (1981), película de Paul Vecchiali.
 C'est la vie (1991), película de Daniel Cohn-Bendit y Peter Franz Steinbach.
 C'est la vie (2001), película de Jean-Pierre Améris.
 C'est la vie (2017), película de Eric Toledano y Olivier Nakache.